Purner ist der Familienname von:

 Andrea Purner-Koschier (* 1972), österreichische Radrennfahrerin
 Armin Purner, österreichischer Radrennfahrer
 Siegfried Purner (1915–1944), österreichischer Feldhandballspieler